Bellegarde (Gard)
 Bellegarde (Gers)
 Bellegarde (Loiret)
 Bellegarde (Tarn)
ook:
Bellegarde-du-Razès, Aude
Bellegarde-en-Diois, Drôme
Bellegarde-en-Forez, Loire
Bellegarde-en-Marche, Creuse
Bellegarde-Poussieu, Isère
Bellegarde-Sainte-Marie, Haute-Garonne
Bellegarde-sur-Valserine, Ain